Sandbox, palabra que del inglés significa caja de arena (sand: arena, y box: caja), puede referirse a:

Informática 
 un entorno de pruebas separado del entorno de producción.
la Wikipedia:Zona de pruebas de la Wikipedia.
 un sistema de aislamiento de procesos o entorno aislado, a menudo usado como medida de seguridad.
 por extensión, una máquina virtual que emula el comportamiento de un ordenador completo.
 Sandboxie, una aplicación que implementa sandbox para Microsoft Windows.
 Google Sandbox, una minoración en la relevancia que sufren, presuntamente, los sitios web recientemente creados al ser indexados.

Arte y entretenimiento 
 Sandbox, un género de videojuegos abierto y no lineal y en algunos casos un modo de juego.
 The Sandbox, videojuego de 2012.